Carthage kan syfta på:

 Carthage, Illinois
 Carthage, Maine
 Carthage, Mississippi
 Carthage, Missouri
 Carthage, New York
 Carthage, North Carolina
 Carthage, Tennessee
 Carthage, Texas
 Carthage (datorspel)